Tippeligaen 2002 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 2002 och löpte från 13 april till 27 oktober 2002. Serien spelades i 26 omgångar.

Vålerenga IF och IK Start flyttades upp från 1. divisjon till denna säsong. Sistnämnda åkte ur igen efter bara en säsong, detsamma hände med Moss FK. SK Brann behöll platsen i Tippeligaen efter att ha besegrat Sandefjord med sammanlagt 2–1 i två kvalmatcher.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kval
2 november 2002: Sandefjord - SK Brann 0–0
6 november 2002: SK Brann - Sandefjord 2–1 (sammanlagt 2–1)

Skytteligan
 Harald Martin Brattbakk, Rosenborg BK, 17 mål
 Tryggvi Guðmundsson, Stabæk IF, 16 mål
 Bengt Sæternes, FK Bodø/Glimt, 12 mål
 Erik Nevland, Viking FK, 10 mål
 Bernt Hulsker, Molde FK, 9 mål
 Dejan Pavlovic, Bryne FK, 9 mål
 Uwe Rösler, Lillestrøm SK, 9 mål
 André Schei Lindbæk, Molde FK, 9 mål

Referenser

2002 i Norge
Fotbollssäsongen 2002
2002